Муниципа́льный о́круг № 78 — муниципальное образование в составе Центрального района Санкт-Петербурга.

Границы округа 
 от пересечения Адмиралтейского проспекта с Невским проспектом по оси Невского проспекта до реки Фонтанки
 по оси реки Фонтанки до Гороховой улицы
 по оси Гороховой улицы до Адмиралтейского проспекта
 по оси Адмиралтейского проспекта до Невского проспекта.

Население

Примечания 

78
Центральный район (Санкт-Петербург)